

Geografia

 Nwa – comune del Camerun nel dipartimento di Donga-Mantung

Sigle 
 National Wrestling Alliance – gruppo di federazioni di wrestling

Codici 
 NWA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Bandaressalam di Mohéli (Comore)
 NWA – codice vettore ICAO di Northwest Airlines

Musica 
 N.W.A – gruppo gangsta rap statunitense